Another Green World — третий студийный альбом британского музыканта Брайана Ино, выпущенный на лейбле Island Records в сентябре 1975 года. Альбом отметил переход от основанной на роке музыки предыдущих пластинок Ино к минималистичной чувствительности его эмбиент работ конца 70-х годов.

Несмотря на то, что альбом провалился в чартах США и Великобритании, Another Green World был встречен высокими оценками критиков. Рецензии на альбом в то время были очень положительными; несколько критиков и публикаций поместили альбом в свои списки величайших альбомов всех времён.

Производство 
Another Green World был записан на студии Island Studios в Лондоне с июля по август 1975 года. 
Альбом был спродюсирован Ино и Реттом Дэвисом, в записи альбома приняли участие такие музыканты, как Роберт Фрипп, Фил Коллинз и Джон Кейл.

Брайан Ино первоначально рассматривал свой новый альбом как эксперимент и приступил к его записи без каких-либо предварительных наработок. Первые четыре дня в студии Ино не получалось быть продуктивным. Для поиска новых идей Ино обратился к своим инструкционным карточкам, , и начал приходить с новыми идеями, как он делал и на предыдущем альбоме .

Список композиций

Участники записи 
Credits adapted from Another Green World back cover.

«Sky Saw»
 Фил Коллинс — ударные
 Перси Джонс — безладовая бас-гитара
 Пол Рудольф — anchor бас
 Род Мелвин — родес-пиано
 Джон Кейл — секция альта
 Ино — snake гитара, цифровая гитара, вокальные партии

«Over Fire Island»
 Фил Коллинс — ударные
 Перси Джонс — безладовая бас-гитара
 Брайан Ино — вокальные партии, синтезатор, гитары, tapes

«St. Elmo’s Fire»
 Роберт Фрипп — wimshurst guitar
 Брайан Ино — орган, пианино, бас педали Yamaha, synthetic перкуссия, desert guitars, вокальные партии

«In Dark Trees»
 Брайан Ино — гитары, синтезатор, электрическая перкуссия и treated rhythm generator

«The Big Ship»
 Брайан Ино — синтезатор, synthetic percussion и treated rhythm generator

«I’ll Come Running»
 Роберт Фрипп — restrained lead guitar
 Пол Рудольф — бас, snare drums, бас-гитара, assistant castanet guitars
 Род Мелвин — соло-пианино
 Брайан Ино — вокальные партии, castanet guitars, chord piano, синтезатор, synthetic перкуссия

«Another Green World»
 Брайан Ино — desert guitars, орган Farfisa, пианино

«Sombre Reptiles»
 Брайан Ино — орган Hammond, гитары, synthetic и Peruvian percussion, electric elements и ненатуральные звуки

«Little Fishes»
 Брайан Ино — prepared piano, орган Farfisa

«Golden Hours»
 Роберт Фрипп — Wimborne guitar
 Джон Кейл — альт
 Брайан Ино — choppy organs, spasmodic percussion, club guitars, uncertain piano, вокальные партии

«Becalmed»
 Брайан Ино — пианино Leslie, синтезатор

«Zawinul/Lava»
 Фил Коллинс — перкуссия
 Перси Джонс — безладовая бас-гитара
 Пол Рудольф — гитара
 Род Мелвин — родес-пиано
 Брайан Ино — рояль, синтезатор, орган и tape
 
«Everything Merges with the Night»
 Брайан Таррингтон — бас-гитара, пианино
 Брайан Ино — гитары, вокальные партии

«Spirits Drifting»
 Брайан Ино — бас-гитара, орган, синтезатор

Производство
 Брайан Ино — продюсирование
 Ретт Дэвис — продюсирование, звукоинженер
 Guy Bidmead — ассистент звукоинженера
 Barry Sage — ассистент звукоинженера
 Роберт Эш — ассистент звукоинженера
 Боб Боукетт — sleeve типография
 Ritva Saarikko — фотография обратной стороны альбома
 Боб Боукетт — типография
 Том Филлипс — обложка альбома (detail from After Raphael)

Хит-парады

Примечания 

Works cited

Ссылки 
 Another Green World (Adobe Flash) at Radio3Net (streamed copy where licensed)

Альбомы 1975 года
Альбомы Брайана Ино
Альбомы, спродюсированные Брайаном Ино
Альбомы Island Records
Электропоп-альбомы